Battaglia di Cassel (1071), che vide opporsi Filippo I di Francia a Roberto il Frisone;
 Battaglia di Cassel (1303), che vide Ottone IV di Borgogna contro i fiamminghi in rivolta;
 Battaglia di Cassel (1328), che vide Filippo VI di Francia contro i fiamminghi in rivolta;
 Battaglia di Cassel (1677) (detta anche Battaglia della Peene), nella quale si scontrarono le truppe di Filippo I di Borbone-Orléans, fratello di Luigi XIV, con quelle di Guglielmo III d'Inghilterra.
 Assedio di Kassel (1761), episodio della guerra dei sette anni svoltosi nel marzo 1761
 Assedio di Kassel (1762), episodio della guerra dei sette anni svoltosi tra l'ottobre e il novembre 1762